Donín bezeichnet

Donín, Ortsteil von Hrádek nad Nisou, Okres Liberec, Tschechien; siehe Donín (Hrádek nad Nisou)
Donín, Ortsteil von Toužetín, Okres Louny, Tschechien
Donín, erloschenes Dorf auf dem Truppenübungsplatz Hradiště, Okres Karlovy Vary, Tschechien
die Herren von Donín; siehe Dohna (Adelsgeschlecht)
die Burggrafen von Dohna (Donín, Donin, Donyn)

siehe auch:
 Donin